Por Divisa pode estar à procura de:
Moeda
Fronteira
Lema
Emblema
Cada um dos galões indicativos das patentes militares.

Desambiguação